Макклендон () — ирландская фамилия. Известные носители:

 Макклендон, Джесси Фрэнсис (1880—1976) — американский химик и физиолог.
 Макклендон, Сара (1910—2003) — американская политическая журналистка.